Абдраимов — фамилия; имеет женскую форму Абдраимова. Известные носители:

 Абдраимов, Абдукадыр (1905—1938) — коммунистический политический деятель.
 Абдраимов, Альпухар (1919—?) — колхозник, чабан, Герой Социалистического Труда.
 Абдраимов, Апсамат (род. 1931) — бригадир колхоза имени Кирова в Ошской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдраим, Бакытжан Жарылкасынович (род. 1965) — ректор Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилёва.
 Абдраимов, Галымжан Райылович (род. 1965) — аким города Тараз.
 Абдраимов, Ишембай Абдраимович (1914—2001) — лётчик, заслуженный пилот СССР.
 Абдраимов, Кочкомбай (1914—1992) — заведующий коневодческой фермой колхоза «Алмалу-Булак» в Джалал-Абадской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдраимов, Кудайкул (1917—1982) — председатель колхоза имени Энгельса в Джалал-Абадской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдраимов, Матай (1888—1954) — звеньевой колхоза имени Сталина в Джалал-Абадской области, Герой Социалистического Труда.
 Абдраимов, Сейфулла Абдраимович (род. 1939) — советский и казахстанский учёный, агроном.
 Абдраимов, Фархат Нурсултанович (1966—2021) — казахстанский актёр.